La Región IX o Región Metropolitana de Lima de la Copa Perú de 1982 estuvo integrada por equipos de la Capital. El campeón fue el Unión González Prada que clasificó a la siguiente fase de la Copa Perú de 1982.

Participantes 

  Unión González Prada - Campeón y promovido a la Etapa Nacional de la Copa Perú. - Invitado a participar en la Segunda División Peruana 1983
  Esther Grande de Bentín - Subcampeón
  Huracán San Isidro 
  Barcelona de Surquillo 
  Aurora Miraflores
  Atlético Peruano
  Atlético Defensor Lima

Referencias 
 Unión González Prada luego de ser campeón de la Región IX, accede la finalísima de la Copa Perú para pelear por el cupo a primera división. Sin embargo, logró el quinto puesto.

Fútbol en Perú en 1982
Campeonatos de fútbol entre clubes de Perú